Massimo Recchioni –  scrittore e politico italiano
 Roberto Recchioni – fumettista italiano
 Stadio Bruno Recchioni – impianto sportivo di Fermo